Vivanti ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Vivanti-Lindau (1828–1880) Salonnière, Schriftstellerin und Übersetzerin, Mutter von 2
 Annie Vivanti (1866–1942), italienische Schriftstellerin, Tochter von 1
 Giulio Vivanti (1859–1949), italienischer Mathematiker und Mathematikhistoriker